Thomas Derrick ist der Name folgender Personen:

* Thomas Derrick (Henker), englischer Seemann und Henker 
 Thomas Derrick (Maler) (1885–1954), britischer Maler 

Siehe auch:
 Tom Derrick (Thomas Currie Derrick; 1914–1945), australischer Soldat
 Derrick (Begriffsklärung)